Картуш (архітектура) — архітектурний елемент.
 Картуш (єгиптологія) — єгипетський напис.
 Картуш (геральдика) — обрамлення гербового щита.
 Картуш (фільм) — фільм за участю Жана-Поля Бельмондо.
 Картуш (особа) — відомий французький розбійник з XVIII сторіччя.
 Картуш — графічна прикраса — щит або панно, на яке поміщається рекламний текст.